Serie A3 – terza divisione del campionato italiano femminile di pallacanestro dal 2012 al 2015
Série A3 – terzo livello del campionato di calcio dello Stato di San Paolo, in Brasile
Serie A3 – terza divisione del campionato italiano maschile di pallavolo dal 2019

Pagine correlate 
 Serie A (disambigua)